RBH – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Ramallah nello Stato di Palestina
 RBH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brooks Lodge (Alaska) (Stati Uniti)